Флаг муниципального образования Волого́дский муниципальный район Вологодской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий официальным символом муниципального образования, единства его территории, населения.

Ныне действующий флаг утверждён 25 июня 2004 года решением Комитета районного самоуправления Вологодского муниципального района № 57 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1531.

28 октября 2005 года, решением Комитета районного самоуправления Вологодского муниципального района № 210, предыдущее решение было признано утратившим силу и было утверждено новое положение о флаге района, не внёсшее изменений в описание и рисунок флага.

Описание 
«Флаг Вологодского муниципального района представляет собой полотнище, скошенное червленью и зеленью и несущее изображение фигур герба Вологодского муниципального района. Соотношение длины к ширине 2:3».

Фигуры герба Вологодского муниципального района, изображённые на флаге, представляют собой; в червлении — выходящая из серебряного облака десница (правая рука) в золотом одеянии, держащая золотую державу и серебряный меч с золотым эфесом; в зелени — три растущих из одного основания золотых хлебных колоса в перевязь.

Обоснование символики 
Административным центром Вологодского района является город Вологда, поэтому используются элементы флага города Вологды.

Зелёный цвет полотнища обозначает природные ресурсы района, основным богатством которых является лес. Зелёный цвет — символ жизни, здоровья и возрождения.

Золотые колосья указывают на занятость населения района современным сельскохозяйственным производством и его связь с традиционными народными промыслами. Хлебные колосья символизируют развитое сельское хозяйство в районе.

История 
Первый флаг Вологодского муниципального района был утверждён 31 октября 2002 года решением Комитета районного самоуправления Вологодского муниципального района № 309, который, по рекомендации Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, 25 июня 2004 года был заменён ныне действующим флагом.

Авторы флага: Олег Леонидович Рагутский — начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Вологодского района, главный архитектор района; Денис Иванович Поздняков — архитектор.

Описание 
«Флаг Вологодского муниципального района представляет собой зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур герба района: в левом верхнем углу — силуэт лося, обрамленный золотыми колосьями, между колосьями — серебряный силуэт плетеной снежинки; внизу по всей длине флага — волнистая голубая оконечность, окаймлённая белой линией».

Обоснование символики 
Лось — символ развитого охотоводства, лесного промысла, а также символизирует центральное положение Вологодского муниципального района в области — на территории района расположена столица Вологодской области — город Вологда, в гербе которого до недавнего времени присутствовала фигура лося.

Хлебные колосья символизируют развитое сельское хозяйство в районе.

Снежинка символизирует развитое кружевоплетение в районе — Вологодское кружево.

Голубая волнистая полоса символизирует Кубенское озеро, самый большой водоём на территории района, а также развитие рыболовства в районе.

Зелёный цвет — символ жизни, здоровья и возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, величия, интеллекта, великодушия и самостоятельности.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, веры, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Голубой цвет — символ чести, славы, преданности, истины, добродетели.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением руки